

Cinema
Babel – film di Alejandro González Iñárritu del 2006

Geografia
Saint-Babel – comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme, regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Musica
Babel – album dei Mumford & Sons
Babel – album di Klaus Schulze e Andreas Grosser del 1987
Babel – cantata composta da Igor' Fëdorovič Stravinskij nel 1944
BABEL – album dei Soul Secret del 2017

Persone
Balázs Bábel (1950) – arcivescovo cattolico ungherese
Isaak Ėmmanuilovič Babel' (1894-1940) – giornalista, drammaturgo e scrittore russo
Louis Babel (1826-1912) – religioso, linguista, geografo ed esploratore svizzero
Meike Babel (1974) – ex tennista tedesca
Océane Babel (2004) – tennista francese
Ryan Babel (1986) – calciatore olandese di origine surinamese

Altro
5808 Babel' – asteroide della fascia principale

Babel – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
Babel – pianeta nella serie televisiva Star Trek
Babel TV – un canale televisivo satellitare della piattaforma Sky
Babel, noto anche come Tower of Babel – drama coreano del 2019 diretto da Yoon Sung-sik
Il virus di Babele (Babel) – episodio della prima stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Correlati
Babilonia
Torre di Babele

Altri progetti